Болеро́:

 Болеро — испанский танец народного происхождения (муз. размер 3/4).

В музыке и театре 
 «Болеро» — произведение для фортепиано Фредерика Шопена, Op. 19 (1833).
 «Болеро» — произведение Мориса Равеля, написанное для балетной постановки по заказу Иды Рубинштейн (Парижская опера, 1928). 
 «Болеро» — постановка Мориса Бежара на музыку Равеля (1961).

В моде 
 Болеро — укороченный жакет без застёжки, пришедший в моду из Испании. 
 Болеро — головной убор, маленькая круглая шляпка с загнутыми вверх полями.

В кинематографе 
 «» — фильм Уэсли Рагглза с Кэрол Ломбард и Джорджем Рафтом (США, 1934).
 «Болеро» — фильм  с Арлетти в главной роли (Франция, 1942).
 «Болеро» — телевизионный фильм (Бельгия, 1964).
 «» — короткометражный документальный фильм о творчестве Зубина Меты (США, 1973).  
 «Болеро» — название фильма Клода Лелуша «Одни и другие» в американском прокате (Франция, 1981). 
 «Болеро» — эротический фильм Джона Дерека с Бо Дерек в главной роли (США, 1984).
 «Болеро» — фильм  (ФРГ, 1985).
 «Болеро» — короткометражный анимационный фильм Ивана Максимова (Россия, 1992).
 «Болеро» — фильм  (Чехия, 2004).

См. также 
 Bolero — югославская рок-группа, созданная в Сараево в 1982 году.
 Кубинское болеро — музыкальный жанр, возникший в середине XIX века в Латинской Америке (муз. размер 4/4).
Болеро — артист балета, танцовщик. Мужчина в балете.